La locución buen día puede referirse a:

Buen día, forma común de saludar el día en idioma español
Buen día, programa uruguayo de televisión
Buen Día, programa costarricense de televisión
Buen día, día, álbum de estudio solista de Miguel Abuelo
Un buen día, sencillo del álbum de Los Planetas
¡¡Buen día!!, álbum de estudio del grupo de rock argentino Intoxicados